Isparta, törökországi tartomány
 Isparta, az azonos nevű török tartomány egyik körzete
 Isparta, az azonos nevű török tartomány székhelye